Юдиха — топоним в России:
 Юдиха — река в Новосибирской области и Алтайском крае;
 Юдиха — село в Тюменцевском районе Алтайского края;
 Юдиха — деревня в Ковровском районе Владимирской области.